Владимир Васильевич Ложкин — голова, наместник и воевода во времена правления Ивана IV Васильевича Грозного.

Из дворянского рода Ложкины. Сын родоначальника дворян Ложкины — Василия Семёновича Карпова по прозванию Ложка.

Биография 
В 1559 году первый воевода в Карачеве, в марте третий голова в Государевом полку при боярине и князе Мстиславском, голова войск правой руки в походе против крымцев. В 1560 году первый воевода в Пронске, откуда велено ему идти на "поле" и стоять в Литве третьим воеводой Большого полка, а после отпуска с Сосны боярина и князя Воротынского, быть первым воеводою в Пронске. В этом же году в связи с крымской угрозою был первым головой при боярине и князе Бельском в Большом полку в Туле, а по роспуску больших воевод был первым воеводою в Пронске, после назначен вторым воеводою там же. В 1562 году из Острова послан к Тарвасу против литовцев в Большом полку с бояриным и князем Глинским, а потом указано ему быть вторым воеводою Сторожевого полка и за службу пожалован пол-золотой. В 1564 году третий воевода в Одоеве. В 1565 году первый воевода в Велиже, потом четвёртый воевода в Невле, а с мая в связи с литовской и крымской угрозой третий голова  при боярине и князе Бельском в Большом полку на берегу Оки. В сентябре 1566 года воевода в Одоеве. В 1569 году упомянут наместником и воеводою в Путивле.

Литература 

 М.Г. Спиридов. Сокращенное описание служб благородных российских дворян, расположенное по родам их, с показанием, от кого те роды начало свое получили, или откуда какие родоначальники выехали, или которых их происхождение…..  М. Унив. тип. 1810. Ч. 1. 1810 г. Ложкин Владимир Васильевич. стр. 149-150.
 Сост. А.В. Антонов. Памятники истории русского служилого сословия. - М.: Древлехранилище. 2011. Рец. Ю.В. Анхимюк. Ю.М. Эскин. Род Фоминских и Березуйских князей. Глава 33. стр. 123-124. ISBN 978-5-93646-176-7. //РГАДА. Ф.201. (Собрание М.А. Оболенского). Оп. 1. Д. 83.

Воеводы Карачева
Воеводы Пронска
Воеводы Одоева
Воеводы Невеля